

Diritto
 Nel diritto civile, l'esecutore testamentario è quel soggetto titolare di un ufficio di diritto privato, che riceve l'incarico di eseguire le ultime volontà di una persona deceduta, direttamente dalla stessa a mezzo di testamento.
 Nel diritto penale, l'esecutore è un l'autore dell'azione delittuosa.

Fumetti
 Esecutore, è anche un personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica
 Nella musica, l'esecutore è l'interprete di un brano da altri scritto.

Informatica
 Nell'informatica, l'esecutore di un algoritmo, può essere il programmatore oppure un sistema automatico (computer), in quest'ultimo caso è necessario tradurre l'algoritmo in un linguaggio di programmazione in modo da poter essere compreso ed eseguito dalla macchina (computer).